Bretton Woods steht für:

 Bretton Woods (New Hampshire), Ortsteil von Carroll, New Hampshire, Vereinigte Staaten
 Bretton-Woods-System, globales Währungssystem
 Bretton-Woods-II-Regime, Währungssystem für ostasiatischen Währungen